Cokesbury kan syfta på:

Cokesbury, North Carolina – ett område i Harnett County
Cokesbury, South Carolina – en tätort i Greenwood County